Frederik (von) Bülow kan henvise til flere personer:

 Frederik Bülow (1791-1858) – dansk officer i Treårskrigen (Frederik Rubeck Henrik Bülow)
 Frederik Christoffer Bülow (1811-1890) – dansk rådmand i København, byggespekulant
 Frederik Rubeck Christian Bülow (1744-1819) – dansk officer og godsejer
 Frederik von Bülow (1853-1935) – dansk direktør
Se også:
 Friedrich von Bülow – flere med dette navn
 Frits Bülow (dommer) (1863-1941) – dansk dommer
 Frits Bülow (1872-1955) – dansk politiker og justitsminister (Frits Toxwerth Bülow)
 Fritz von Bülow (1854-1931) – dansk grosserer
 Fritz Wilhelm von Bülow (1899-1954) – dansk cand.polit.